Valletta Football Club — clube de futebol de Malta
Vittorio Valletta (1883–1967) — industrial italiano
Amber Valletta (1974) — atriz e modelo norte-americana

Ver também
 Valeta (desambiguação)